Oosterend ist der Name dreier niederländischer Orte:

 Oosterend (Súdwest-Fryslân), friesisch Easterein, in der Gemeinde Súdwest-Fryslân, Provinz Friesland
 Oosterend (Terschelling), auf der Insel Terschelling, Provinz Friesland
 Oosterend (Texel), auf der Insel Texel, Provinz Nord-Holland

Siehe auch:
 Osterende